Waffenschmiede ist der Ortsname von:

 Waffenschmiede (Georgenberg), Ortsteil der Gemeinde Georgenberg, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Waffenschmiede (Wiesent), Ortsteil der Gemeinde Wiesent, Landkreis Regensburg, Bayern

Siehe auch:
 Waffenschmied